Сезон 2008/2009 стал для Атлетико Мадрид 72-м Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

25.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

800.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Испании

4-й раунд

1/8 финала

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Атлетико» Мадрид